Cianjur ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Jawa Barat. Ende 2021 leben hier knapp zweieinhalb Millionen Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Cianjur ist die gleichnamige Stadt Cianjur.

Geographie 
Cianjur liegt im südlichen Zentrum der Provinz und grenzt im Westen an den Kabupaten Sukabumi, im Nordwesten an Bogor, im Nordosten an Purwakarta sowie im Osten (von Nord nach Süd) an Bandung Barat, Bandung und Garut. Im Süden bildet die etwa 75 Kilometer lange Küstenlinie des Indischen Ozeans eine natürlich Grenze. Der Kabupaten erstreckt sich zwischen 106°42′ und 107°25′ ö. L. sowie 6°21′ und 7°25′ s. Br.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Cianjar in 32 Distrikte (Kecamatan) mit 360 Dörfern, 354 Desa und 6 Kelurahan:
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe7
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||class="unsortable" rowspan="2" | Anzahl derDörfer
|- class="hintergrundfarbe7
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio
|-
| 32.03.01||style="text-align:left"| Cianjur||style="text-align:left"| Pamoyanan || 26,15 || 158.125 || 173.265 || 6.625,8 || 101,9 || 6/5
|-
| 32.03.02||style="text-align:left"| Warungkondang||style="text-align:left"| Jambudipa || 45,16 || 64.880 || 77.749 || 1.721,6 || 105,0 || 11
|-
| 32.03.03||style="text-align:left"| Cibeber||style="text-align:left"| Cihaur || 124,73 || 115.907 || 133.786 || 1.072,6 || 104,4 || 18
|-
| 32.03.04||style="text-align:left"| Cilaku||style="text-align:left"| Sukasari || 52,53 || 96.823 || 117.658 || 2.239,8 || 102,8 || 10
|-
| 32.03.05||style="text-align:left"| Ciranjang||style="text-align:left"| Cibiuk || 34,81 || 74.439 || 88.754 || 2.549,7 || 102,5 || 9
|-
| 32.03.06||style="text-align:left"| Bojongpicung||style="text-align:left"| Bojongpicung || 88,34 || 70.959 || 83.446 || 944,6 || 103,2 || 11
|-
| 32.03.07||style="text-align:left"| Karangtengah||style="text-align:left"| Hegarmanah || 48,53 || 134.318 || 164.367 || 3.386,9 || 102,7 || 16
|-
| 32.03.08||style="text-align:left"| Mande||style="text-align:left"| Mulyasari || 98,79 || 69.148 || 81.567 || 825,7 || 105,7 || 12
|-
| 32.03.09||style="text-align:left"| Sukaluyu||style="text-align:left"| Sukaluyu || 48,02 || 70.082 || 89.538 || 1.864,6 || 105,1 || 10
|-
| 32.03.10||style="text-align:left"| Pacet||style="text-align:left"| Cipendawa || 41,66 || 96.664 || 110.970 || 2.663,7 || 108,0 || 7
|-
| 32.03.11||style="text-align:left"| Cugenang||style="text-align:left"| Mangunkerta || 76,15 || 99.539 || 117.211 || 1.539,2 || 107,1 || 16
|-
| 32.03.12||style="text-align:left"| Cikalongkulon||style="text-align:left"| Sukagalih || 144,02 || 94.262 || 107.802 || 748,5 || 105,3 || 18
|-
| 32.03.13||style="text-align:left"| Sukaresmi||style="text-align:left"| Cikanyere || 92,15 || 80.009 || 91.342 || 991,2 || 108,0 || 11
|-
| 32.03.14||style="text-align:left"| Sukanagara||style="text-align:left"| Sukanagara || 174,05 || 48.727 || 55.730 || 320,2 || 104,0 || 10
|-
| 32.03.15||style="text-align:left"| Campaka||style="text-align:left"| Cidadep || 143,75 || 63.847 || 69.727 || 485,1 || 106,3 || 11
|-
| 32.03.16||style="text-align:left"| Takokak||style="text-align:left"| Pasawahan || 142,16 || 50.883 || 52.072 || 366,3 || 104,9 || 9
|-
| 32.03.17||style="text-align:left"| Kadupandak||style="text-align:left"| Kadupandak || 104,41 || 48.768 || 52.941 || 507,1 || 104,9 || 14
|-
| 32.03.18||style="text-align:left"| Pagelaran||style="text-align:left"| Pagelaran || 199,44 || 68.121 || 75.668 || 379,4 || 104,6 || 14
|-
| 32.03.19||style="text-align:left"| Tanggeung||style="text-align:left"| Tanggeung || 59,80 || 44.288 || 50.165 || 838,9 || 103,2 || 12
|-
| 32.03.20||style="text-align:left"| Cibinong||style="text-align:left"| Sukajadi || 235,48 || 57.842 || 64.164 || 272,5 || 105,5 || 14
|-
| 32.03.21||style="text-align:left"| Sindangbarang||style="text-align:left"| Saganten || 159,08 || 51.777 || 58.508 || 367,8 || 102,9 || 11
|-
| 32.03.22||style="text-align:left"| Agrabinta||style="text-align:left"| Mekasari || 192,65 || 36.758 || 40.544 || 210,5 || 104,4 || 11
|-
| 32.03.23||style="text-align:left"| Cidaun||style="text-align:left"| Kertajadi || 295,51 || 64.181 || 69.548 || 235,4 || 109,5 || 14
|-
| 32.03.24||style="text-align:left"| Naringgul||style="text-align:left"| Wangunjaya || 281,32 || 44.665 || 47.470 || 168,7 || 110,8 || 11
|-
| 32.03.25||style="text-align:left"| Campaka Mulya||style="text-align:left"| Campakamulya || 74,28 || 23.756 || 24.020 || 323,4 || 111,6 || 5
|-
| 32.03.26||style="text-align:left"| Cikadu||style="text-align:left"| Cikadu || 188,66 || 34.654 || 37.028 || 196,3 || 111,7 || 10
|-
| 32.03.27||style="text-align:left"| Gekbrong||style="text-align:left"| Gekbrong || 50,77 || 51.026 || 60.919 || 1.199,9 || 107,6 || 8
|-
| 32.03.28||style="text-align:left"| Cipanas||style="text-align:left"| Cipanas || 67,28 || 103.911 || 113.592 || 1.688,4 || 109,4 || 7
|-
| 32.03.29||style="text-align:left"| Cijati||style="text-align:left"| Cijati || 49,02 || 32.737 || 34.452 || 702,8 || 102,7 || 10
|-
| 32.03.30||style="text-align:left"| Leles||style="text-align:left"| Pusakasari || 114,32 || 31.931 || 31.595 || 276,4 || 109,9 || 12
|-
| 32.03.31||style="text-align:left"| Haurwangi||style="text-align:left"| Kertasari || 46,18 || 53.641 || 63.813 || 1.381,8 || 106,7 || 8
|-
| 32.03.32||style="text-align:left"| Pasirkuda||style="text-align:left"| Kalibaru || 115,15 || 34.513 || 38.149 || 331,3 || 109,3 || 9
|-
! 32.03  ||  Kab. Cianjur  || Cianjur  || style="text-align:right"| 3.614,35 ||style="text-align:right"| 2.171.181
! style="text-align:right"| 2.477.440 || 685,5 || 105,4 || 360
|}

Demographie

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre) und Volkszählungsergebnisse 

Ende 2021 bekannten sich 99,37 Prozent der Gesamtbevölkerung zum Islam – 0,54 % waren Christen (10.521 ev.-luth., 2.794 röm.-kath.) und 0,078 Buddhisten.

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Cianjar (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Barat